Грешко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грешко, Вратислав (род. 1977) — словацкий футболист, выступавший на позиции левого защитника.
 Грешко, Ян (1854—ок. 1925) — лужицкий общественный деятель, инициатор нижнелужицко-польских отношений, нижнелужицкий писатель и этнограф.